Eurofighter Jagdflugzeug (Еврофайтер Ягдфлюгцойг) — европейский авиастроительный консорциум координирующий проектирование, производство и модернизацию Eurofighter Typhoon. Включает в себя подразделение EuroJet Turbo разрабатывающее и производящее реактивные двигатели для истребителей.

История 
Основан в 1986 году. Головной офис находится в Халльбергмос, Бавария, Германия.

Доля участия 
Акции Eurofighter Jagdflugzeug распределены среди крупнейших авиастроительных корпораций Европы:
 46 % EADS:
 33 % EADS Deutschland (Германия)
 13 % EADS CASA (Испания)
 33 % BAE Systems (Великобритания)
 21 % Alenia Aermacchi (Италия)

Двигателестроительный производственный консорциум для производства авиадвигателей к истребителям также был образован в июне 1986 года и инкорпорирован в том же году со штаб-квартирой в Мюнхене, ФРГ, акции были распределены следующим образом:
  21% Fiat Aviazione
  33% Motoren- und Turbinen-Union
  33% Rolls-Royce
  13%

Примечания 

 

Авиастроительные компании Германии
Консорциумы
Оборонные компании Германии
BAE Systems